Савушкин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Савушкин, Евгений Иванович (1894—1918) — участник борьбы за установление Советской власти в Астрахани, унтер-офицер, кавалер двух Георгиевских крестов.
 Савушкин, Степан Аверьянович (1917—1945) — Герой Советского Союза.

 Савушкина, Ксения Павловна (1907—1993) — передовик советского сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1958).
 Савушкина, Нина Ивановна (1929—1993) — советский фольклорист, профессор МГУ.

 Григорьев-Савушкин, Павел Григорьевич (1916—2000) — советский и российский художник.

См. также 
 Саушкин
 Савушкин, который не верил в чудеса — мультипликационный фильм.
 Савушкин продукт — белорусский производитель натуральной молочной продукции.
 Улица Савушкина

Примечания